Фор (, ) — широко распространённая французская, также немецкая () фамилия.

Известные носители:
 Фор, Даниель (1801—1862) — немецкий художник-пейзажист.
 Фор, Дэнни (род. 1962) — политик, президент Сейшельских Островов с 16 октября 2016 года.
 Фор, Жан-Антуан-Симеон (1793—1861) — французский художник.
 Фор, Жан-Батист (1830—1914) — оперный певец и композитор.
 Фор, Карл Филипп (1795—1818) — немецкий художник-пейзажист.
 Фор, Кристиан (род. 1954) — французский кинорежиссёр.
 Фор, Морис (1922—2014) — французский политик, министр внутренних дел Франции (1958), министр юстиции (1981).
 Фор, Навароне (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Фор, Оливье (род. 1968) — французский политик.
 
 Фор, Феликс (1841—1899) — президент Франции.
 Фор, Эдгар (1908—1988) — французский политик, дважды избирался премьер-министром Франции.
 Фор, Эли (1873—1937) — французский писатель и историк искусства.